Friedrich-Wilhelm-Denkmal steht für:

 Friedrich-Wilhelm-Denkmal (Bad Liebenwerda), Denkmal für den preußischen König Friedrich Wilhelm III. in der Stadt Bad Liebenwerda, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 König-Friedrich-Wilhelm-I.-Denkmal (Königsberg), Denkmal für den preußischen König Friedrich Wilhelm I. in Königsberg, Ostpreußen